de lijn van polyester jachten van de Alkmaarse scheepsbouwer Jachtwerf Victoria
 een historisch motorfietsmerk uit de beginjaren van het toenmalige Zwitserse bedrijf Zedel, zie Donnet-Zedel